Łupowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :

 Łupowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Łupowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie